Ке́ллер () — поширене німецьке прізвище. Розповсюджене також у Польщі та США.

Відомі носії 

 Аарон Келлер (;  1975) — японський хокеїст, захисник.
 Альфред Келлер (; 1882—1974) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Артур Ігнатіус Келлер (; 1866—1925) — американський художник та ілюстратор.
 Гвідо Келлер (; 1892—1929) — італійський політичний діяч, льотчик, один з творців естетики раннього італійського фашизму.
 Гелен Келлер (; 1880—1968) — сліпоглуха американська письменниця, громадський діяч і викладач.
 Готфрид Келлер (; 1819—1890) — швейцарський письменник.
 Дженніфер Келлер () — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Атлантида».
 Єнс Келлер (;  1970) — колишній німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Кауфман Тума Келлер (;  1885) — винахідник та президент Chrysler Corporation (1935—1950).
 Кейсі Келлер (;  1969) — колишній американський футболіст.
 Кліт Келлер (;  1982) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2004, 2008).
 Келлер (Клейнміхель) Марія Едуардівна (1846—1931) — власниця великосвітського салону в Петербурзі, який відвідували державні діячі та великі чиновники наприкінці XIX — на початку XX століть.
 Марта Келлер (;  1945) — швейцарська акторка.
 Олександр Васильович Келлер (1865—1930) —радянський винороб.
 Рейчел Келлер (;  1992) — американська акторка.
 Рональд Келлер (;  1958) — нідерландський дипломат.
 Ска Келлер (;  1981) — німецький політик.
 Станіслав Юліанович Келлер (1894—?) — ректор Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.
 Тім Келлер (;  1950) — американський пастор, богослов і християнський апологет.
 Туре Келлер (; 1905—1988) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Федір Артурович Келлер (; 1857—1918) — російський генерал, головнокомандувач військами гетьманської держави в листопаді 1918.
 Флоріан Келлер (;  1981) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (2008).
 Флоріан Келлер (;  1976) — колишній німецький хокеїст, нападник.
 Фріц Келлер (, ; 1913—1985) — французький футболіст, нападник.
 Ян Келлер (;  1955) — чеський соціолог, публіцист і еколог.

Див. також 

 Келлер
 Келер

Німецькі прізвища